Vagliesi – abitanti di Vaglia (Italia)
Vagliesi – abitanti di Vaglie
Vagliesi – abitanti di Vaglio Basilicata
Vagliesi – abitanti di Vaglio Serra